Caecilia Metella är ett namn som burits av flera romarinnor:

 Caecilia Metella Balearica Maior, vestal
 Caecilia Metella Balearica Minor, gift med Appius Claudius Pulcher
 Caecilia Metella Calva, gift med Lucius Licinius Lucullus
 Caecilia Metella Cretica, gift med Marcus Licinius Crassus
 Caecilia Metella Celer, gift med Publius Cornelius Lentulus Spinther
 Caecilia Metella Dalmatica, gift med Marcus Aemilius Scaurus och Lucius Cornelius Sulla
 Caecilia Metella Macedonica Maior, gift med Gaius Servilius Vatia
 Caecilia Metella Macedonica Minor, gift med Publius Cornelius Scipio Nasica Serapio